Barbu bezeichnet:
 Barbu (Kartenspiel), ein Kartenspiel
 Barbu (Norwegen), Ort und ehemalige Kommune in Norwegen
 Barbu (Vorname), ein Vorname

Barbu ist der Familienname folgender Personen:

 Vasile Barbu (1780–1858), rumänischer Sänger und Cobza-Spieler
 Alexandru Barbu (* 1987), rumänischer Skirennläufer
 Eugen Barbu (1924–1993), rumänischer Schriftsteller
 Ildiko Barbu (* 1975), rumänische Handballspielerin und -trainerin

 Marcel Barbu (1907–1984), französischer Politiker
 Marga Barbu (1929–2009), rumänische Schauspielerin
 Marin Barbu (* 1958), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Natalia Barbu (* 1979), moldawische Sängerin
 Petre Barbu (1951–2012), rumänischer Rugbyspieler und -schiedsrichter
 Ștefan Barbu (1908–1970), rumänischer Fußballspieler
 Valentin Barbu (* 1969), rumänischer Boxer